Termenul „Villiers” se poate referi la:

 Villiers, un nume de famile
 Villiers, oraș în Africa de Sud.
 Villiers, comună în cantonul Neuchâtel, Elveția
 Villiers, Indre
 Villiers, Vienne